Muntenegreni:

 Muntenegreni (etnonim), etnici muntenegreni 
 Muntenegreni (demonim), locuitorii din Muntenegru

Vezi și 
 Muntenegru